Il doppio del torneo di tennis Morocco Tennis Tour, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alberto Martín e Daniel Muñoz de la Nava che hanno battuto in finale Michail Elgin e Jurij Ščukin 6-4, 62-7, [10-6].

Teste di serie 

 Marcel Granollers /  Marc López (primo turno)
 Flavio Cipolla /  Simone Vagnozzi (primo turno)

 Lamine Ouahab /  Gabriel Trujillo Soler (primo turno)
 Michail Elgin /  Jurij Ščukin (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour - Meknes 2008